8-й Панамериканский чемпионат по софтболу среди мужчин 2012 проводился в городе Медельин (Колумбия) с 16 по 22 сентября 2012 года с участием 10 команд.

В Колумбии и городе Медельин мужской Панамериканский чемпионат проводился во 2-й раз.

Чемпионат являлся также квалификационным турниром — команды, занявшие пять первых мест, получали квалификацию для участия в мужском чемпионате мира 2013.

Панамериканским чемпионом (в 3-й раз в своей истории) стала сборная Канады, победив в финале сборную Венесуэлы. Третье место заняла сборная Аргентины.

Впервые в мужском Панамериканском чемпионате участвовала сборная Эквадора.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучших команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Команды, получившие квалификацию для участия в чемпионате мира 2013

Примечания 

2012 год в софтболе
2012
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Колумбии
Софтбол в Колумбии
Международные спортивные соревнования в Медельине
Панамериканские чемпионаты в Колумбии
Софтбол
Сентябрь 2012 года